

Anno 
 1961 – (MCMLXI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1961 a.C.

Matematica 
 1961 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1961 Dufour – asteroide della fascia principale del sistema solare.